Slovo Vysoká se vyskytuje v názvech více různých objektů:

Sídlo 
název obce
 1. Vysoká (okres Bruntál) – obec v okrese Bruntál
 2. Vysoká (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 3. Vysoká (okres Mělník) – obec v okrese Mělník
 4. Vysoká (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 5. Vysoká nad Labem – obec v okrese Hradec Králové
 6. Vysoká u Příbramě – obec v okrese Příbram
 Vysoká (okres Banská Štiavnica) – obec v okrese Banská Štiavnica na Slovensku
 Vysoká (okres Sabinov) – obec v okrese Sabinov na Slovensku
 Vysoká nad Kysucou – obec v okrese Čadca na Slovensku

název části obce
 10. Vysoká (Dalovice) – část obce Dalovice v okrese Karlovy Vary
 11. Vysoká (Hustopeče nad Bečvou) – část obce Hustopeče nad Bečvou v okrese Přerov
 12. Vysoká (Chrastava) – část obce Chrastava v okrese Liberec
 13. Vysoká (Javorník) – část obce Javorník v okrese Ústí nad Orlicí
 14. Vysoká (Jihlava) – část města Jihlava v okrese Jihlava
 15. Vysoká (Kosova Hora) – část obce Kosova Hora v okrese Příbram
 16. Vysoká (Lešná) – část obce Lešná v okrese Vsetín
 17. Vysoká (Malá Morava) – část obce Malá Morava v okrese Šumperk
 18. Vysoká (Málkov) – část obce Málkov v okrese Chomutov
 19. Vysoká (Stará Voda) – část obce Stará Voda v okrese Cheb
 20. Vysoká (Suchdol) – část obce Suchdol v okrese Kutná Hora
 21. Vysoká u Holic – část obce Ostřetín v okrese Pardubice
 Wysoka (Vysoká) – ves ve gmině Branice v powiatu Głubczyckém v Polsku

přívlastek v názvu obce nebo její části
 25. Vysoká Jedle – část obce Místo v okrese Chomutov
 26. Vysoká Lhota – obec v okrese Pelhřimov
 27. Vysoká Lhota (Čerčany) – část obce Čerčany v okrese Benešov
 28. Vysoká Libeň – část obce Mělnické Vtelno v okrese Mělník
 29. Vysoká Libyně – obec v okrese Plzeň-sever
 30. Vysoká Lípa – část obce Jetřichovice v okrese Děčín
 Vysoká Pec – více míst
 31. Vysoká Srbská – obec v okrese Náchod
 32. Vysoká Štola – část města Nejdek v okrese Karlovy Vary

Vrchol 
název českých hor a kopců

 35. Vysoká (Novohradské hory) (1034 m) – hora v Novohradských horách
 36. Vysoká (Vsetínské vrchy) (1024 m) – nejvyšší hora ve Vsetínských vrších
 37. Vysoká (Javoří hory) (750 m) – hora v Javořích horách
 38. Vysoká (Ještědsko-kozákovský hřbet) (545 m) – vrch v Ještědsko-kozákovském hřbetu
 Vysoká (Švihovská vrchovina) (518,6 m) - vrchol v Radyňské pahorkatině (Švihovská vrchovina), západně od Čižic
 Vysoká (Hornosázavská pahorkatina) (471 m) – vrch s rozhlednou a ruinami Šporkova letohrádku Belveder v Hornosázavské pahorkatině, západně od Kutné Hory
 Vysoká (Český les) (563 m n. m.) –  vrch s rozhlednou v Přírodním parku Český les u Tachova v Plzeňském kraji, místo Bitvy u Tachova

název slovenských vrchů, kopců a hor
 Vysoká (Tatry) – štít ve Vysokých Tatrách
 Vysoká (Javorie)- vrch v Javorie 
 Vysoká (Kremnické vrchy) – hora v Kremnických vrších 
 Vysoká (Laborecká vrchovina, Hrubov) – vrch v Laborecké vrchovině u obce Hrubov
 Vysoká (Laborecká vrchovina, Vyšná Sitnica) – vrch v Laborecké vrchovině u obce Vyšná Sitnica
 Vysoká (Laborecká vrchovina, Potôčky) – vrch v Laborecké vrchovině u obce Potôčky
 Vysoká (Malé Karpaty) – vrch v Malých Karpatech
 Vysoká (Nízké Tatry) – vrch v Nízkých Tatrách 
 Vysoká (Ondavská vrchovina) – vrch v Ondavské vrchovině 
 Vysoká (Oravské Beskydy) – vrch v Oravských Beskydech 
 Vysoká (Pieniny) – vrch v Pieninách 
 Vysoká (Slovenský kras) – vrch ve Slovenském krasu 
 Vysoká (Spišsko-šarišské mezihoří) – vrch ve Spišsko-šarišském mezihoří 
 Vysoká (Starohorské vrchy, Moštenica) – vrch ve Starohorských vrších u obce Moštenica
 Vysoká (Starohorské vrchy, Podkonice) – vrch v Starohorských vrších u obce Podkonice
 Vysoká (Veporské vrchy, 926 m) – vrch ve Veporských vrších 
 Vysoká (Veporské vrchy, Ľubietová) – vrch ve Veporských vrších u obce Ľubietová

Ostatní 
tvrz
 Vysoká (tvrz) – tvrz u Sukorad v okrese Hradec Králové

přírodní objekt
 Vysoká (přírodní rezervace), slovenské chráněné území – přírodní rezervace

jiný význam
 vysoká škola

Související články 
 Vysoká hora – více různých významů (rozcestník)
 Vysoké – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Vysoký – bývalá osada ve Frýdlantském výběžku
 Seznam článků s názvem začínajícím na: „Vysoký“, „Vysoká“, „Vysoké“

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno